Havelberg bezeichnet:

 Havelberg, eine Stadt in Sachsen-Anhalt
 Havelberg (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Bistum Havelberg, ein kirchlicher Verwaltungsbezirk
 Kreis Havelberg, ein bis 1994 bestehender (Land-)Kreis
 Verwaltungsgemeinschaft Havelberg, eine bis 2002 bestehende Verwaltungsgemeinschaft
 Havelberg, eine Erhebung im Berliner Forst Grunewald

Havelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm von Havelberg, katholischer Geistlicher in Italien und Deutschland
 Hilderich von Havelberg († 1008), Bischof von Havelberg